Beverly Hills, Kalifornia, Egyesült Államok
Beverly Hills, Hurtsville kistérség, Metropolitan Sydney régió, Új-Dél-Wales szövetségi állam, Ausztrália
Beverly Hills, Canterbury kistérség, Metropolitan Sydney régió, Új-Dél-Wales szövetségi állam, Ausztrália